Накада () — японская фамилия:

 Накада, Асуми (род. 1988) — японская вокальная актриса и модель
 Накада, Айю (род. 1993) — японский футболист
 Накада, Хироки (род. 1992) — японский футболист
 Накада, Хироши (род. 1964) — префект Иокогамы и Кавагамы
 Накада, Кеньи (род. 1973) — японский футболист
 Накада, Куми (род. 1965) ― японский волейболист
 Накада Луденья, Педро Пабло (род. 1973) — перуанский серийный убийца
 Накада, Ёхей (род. 1983) — японский футболист
 Накада, Ёшинао (1923—2000) — японский композитор.

См. также 
 Негада — комплекс культур, также известный как Накада